Oljato-Monument Valley (Arizona)
 Oljato-Monument Valley (Utah)

Homonymie de localités aux États-Unis